Vários navios da Marinha Real Inglesa e Britânica foram nomeados HMS Resolution:

, uma fragata de terceira classe que serviu de 1654 a 1666, originalmente chamado Tredagh.
 , um navio de linha de primeira classe que serviu de 1667 a 1703.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu de 1705 a 1707.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu de 1708 a 1711.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu em 1759.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu de 1770 a 1813.
 , um sloop-of-war que serviu de 1771 a 1782.
 , um cúter que serviu de 1779 a 1797.
 , um couraçado pré-dreadnought da Classe Royal Sovereign que serviu de 1893 a 1911.
 , um couraçado da Classe Revenge que serviu de 1915 a 1948.
 , um submarino de mísseis balísticos da Classe Resolution que serviu de 1966 a 1994.